

Prénom 
 Berta est un prénom qui correspond au féminin de Bert.

Divers 
 Berta est une langue d'Afrique.
 les Berta, un peuple d'Éthiopie.
 Berta est une écurie de Formule 1 argentine fondée par Oreste Berta.
 Stade Giovanni Berta
 Aéroport international Rubem Berta

Patronyme 

 Ákos Berta (1987-), est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois.
 Jeanne Berta Semmig (1867-1958), est une institutrice et une femme de lettres allemande.
 Martina Berta (1998-) est une coureuse cycliste italienne.
  (1940-), mécanicien et motoriste argentin.
 Philippe Berta (1960-), est un généticien, universitaire et homme politique français.
 Renato Berta (1945-), est un directeur de la photographie suisse.

Toponyme 

 Le Capo Berta est une colline située en Italie.

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique